Wsmorje (russisch Взморье) ist ein Name russischer Orte:
 Wsmorje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Groß Heydekrug, 1939–1946 Großheidekrug, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Wsmorje (Sachalin), Dorf in der Oblast Sachalin